Пандемія — може бути медичною, епідеміологічною характеристикою великого спалаху інфекційної хвороби, означенням конкретного спалаху, назвою кінофільму.

Медицина 
 Пандемія — епідеміологічна характеристика, що означає надвелику епідемію, яка характеризується поширенням інфекційного захворювання на території багатьох країн світу, континентах.
 Пандемія грипу H1N1 (2009) — пандемія нового штаму вірусу грипу 2009 року.
 Пандемія хвороби, яку спричинює вірус Зіка — пандемія, яка почалася 2015 року, з переважним поширенням цієї вірусної хвороби в Америці.

Кіно 
 Пандемія (фільм, 2007) — американо-австралійський кінофільм-трилер 2007 року.
 Пандемія (фільм, 2016)